Příjmení Jandera nosí více významných osobností:

 Josef Ladislav Jandera (1776–1857) – český katolický kněz, teologn a profesor matematiky na UK
 Miroslav Jandera (1920–1943) – český student medicíny a člen protifašistické skupiny Voloďa
 Otakar Jandera (1898–1977) – český atlet a trenér

Externí odkazy